Псковская область включает следующие населённые пункты:

 28 городских населённых пунктов (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
 14 городов;
 14 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 8351 сельский населённый пункт (по переписи населения 2010 года).

В списках населённые пункты распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области и, соответственно, по муниципальным образованиям верхнего уровня в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства):
 2 городам (административным округам) — городским округам;
 24 районам — муниципальным районам.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города (административные округа) — городские округа

Районы 

О населённых пунктах в составе районов Псковской области см.:
 Населённые пункты Псковской области в районах (от А до М);
 Населённые пункты Псковской области в районах (от Н до О);
 Населённые пункты Псковской области в районах (на П); 
 Населённые пункты Псковской области в районах (от Р до Я).

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Псковской области
 Городские населённые пункты Псковской области

Псковская область